Con questo nome ci si può riferire a quattro diversi dipinti di Diego Velázquez:

Ritratto di Filippo IV da giovane – realizzato nel 1624 circa
Ritratto di Filippo IV di Spagna in marrone e argento – realizzato tra il 1631 ed il 1632
Ritratto di Filippo IV cacciatore – realizzato tra il 1634 ed il 1635
Ritratto di Filippo IV – realizzato nel 1655